trave – elemento strutturale
trave (ginnastica) – attrezzo ginnico
Trave (fiume) – fiume della Germania settentrionale
trave (moto) –  elemento del telaio di una motocicletta